Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года — юбилейный 110-й чемпионат мира, проходил в шведской столице Стокгольм с 22 по 28 марта 2021 года. Соревнование проходили в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду. По результатам чемпионата были определены квоты на чемпионат мира 2022 года и зимних Олимпийских игр 2022 года. Первый в истории чемпионат мира, пьедестал почёта которого в женском одиночном катании полностью заняли спортсменки из России. Российские фигуристы повторили рекорд чемпионатов мира 1998 года и 1999 года, завоевав 6 медалей из 12 возможных.

Место проведения 
В июне 2018 года в испанском городе Севилья на конгрессе ИСУ было зарегистрировано четыре кандидата. Кроме шведской столицы на проведение чемпионата претендовали: столица Южной Кореи Сеул, столица Словакии Братислава и крупнейший итальянский город Милан. Конгресс ИСУ в четырнадцатый раз предоставил это право Швеции, Стокгольм в одиннадцатый раз принимал мировой чемпионат. Столица Швеции входит в число трёх городов, где чаще всего проходил чемпионат такого уровня.

Ареной для проведения чемпионата мира была выбрана Эрикссон-Глоб..

Ограничения связанные с пандемией COVID-19 
Из-за пандемии COVID-19 были отменены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат мира 2020 года. В начале декабря были отменены чемпионат Европы 2021 года и финал Гран-при 2020—2021. Однако вице-президент ИСУ Александр Лакерник заявил, что приложит «все усилия» для проведения чемпионата. 28 января 2021 года на заседании ИСУ подтвердили, что чемпионат мира пройдет в соответствии с графиком. Организаторы заявили, что фигуристы будут жить в «пузыре» из-за пандемии.

Расписание турнира

Состав участников 
К соревнованиям допускаются фигуристы из стран, входящих в ISU, родившиеся до 1 июля 2005 года.

По итогам чемпионата 2019 года каждая страна вправе выставить в каждой дисциплине от 1 до 3 участников (пар). Национальные федерации (ассоциации) выбирают участников на основании собственных критериев, но заявленные участники должны достичь минимальной технической оценки элементов на международных соревнованиях, проводимых до чемпионата мира.

Снявшиеся участники

Трансляция 
Телезрители смогут смотреть чемпионат мира по фигурному катанию через свою национальную телекомпанию, а также для стран, где нет вещателей ISU предложит прямую трансляцию на канале Skating ISU на YouTube.

Квалификация на чемпионат

Представительство стран 
Принимая во внимание, что предыдущий чемпионат не состоялся по объективным причинам, ИСУ приняло решение принять за квалификацию чемпионат 2019 года. По итогам этого чемпионата, состоявшегося в Японии, национальные федерации могли выставить более одного участника (более одной пары):

Минимальная оценка за элементы 
Национальные федерации (ассоциации) выбирают участников на основании собственных критериев, но заявленные участники должны были достичь минимальной оценки за элементы (TES) на международных соревнованиях, проводившихся до чемпионата мира.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

Женщины 
Первый в истории чемпионат мира, пьедестал почёта которого в женском одиночном катании полностью заняли спортсменки из России. Ранее в этом виде программе единственный раз представительницы одной страны занимали первые три места в 1991 году, когда это удалось американкам.

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Результаты

Фигурное катание в сезоне 2020/2021
Фигурное катание
Мировое первенство
Международные спортивные соревнования в Стокгольме